Тур Воклюза () — шоссейная велогонка, с 1923 по 1998 год проводившаяся по дорогам французского департамента Воклюз. До 1960 года проходила как однодневная гонка с финишем в Кавайоне, а с 1965 года стала проводиться как многодневка.

Призёры

Рекорд побед

Индивидуально

По странам

Ссылки 
 Тур Воклюза на Memoire-du-cyclisme
 Тур Воклюза на FirstCycling 
 
 
 
 

Велогонки во Франции
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1923 года
Исчезли в 1998 году